Hughes se lahko nanaša na:

Priimek
 Hughes (priimek)

Ime
 Francis Hughes Murkowski, ameriški poslovnež in politik (roj. 1933)

Kraj
 Hughes, Aljaska
 Hughes, Arkansas
 Hughes, Wisconsin
 Hughes County, Oklahoma
 Hughes County, Južna Dakota
 Hughes Springs, Teksas

Drugo
 Hughes Aircraft, letalsko podjetje Howarda Hughesa in letala njihove izdelave
 Hughes XF-11, prototipno vojaško izvidniško letalo
 Hughes H-4 Hercules, transportno letalo in leteča ladja
 Hughesova medalja, nagrada Kraljeve družbe za odkritja na področju fizike